Сергей Борисович Колесников (14 октября 1913 года, село Кутулик — 1 февраля 1973 года, там же) — председатель колхоза имени XVII партсъезда Аларского аймака Усть-Ордынского Бурят-Монгольского национального округа Иркутской области. Герой Социалистического Труда (1948).

Биография 
Родился в 1913 году в крестьянской семье в селе Кутулик. В 1930-х годах трудился в местном колхозе. Участвовал в Великой Отечественной войне в составе танковых войск в Маньчжурии. После демобилизации возвратился на родину. Был избран председателем колхоза имени XVII партсъезда Аларского аймака.

Вывел колхоз в число передовых сельскохозяйственных предприятий Усть-Ордынского Бурят-Монгольского округа. В 1947 году колхоз получил в среднем по 30,2 центнеров пшеницы с каждого гектара на участке площадью 40,5 гектаров. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 апреля 1948 года «за получение высоких урожаев пшеницы в 1947 году» удостоен звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Участвовал во Всесоюзной выставке ВДНХ.

После окончания в 1949 году годичных курсов Иркутского сельскохозяйственного института заведовал районный заготовительный отдел. С 1952 года — бригадир Шалотской полеводческой бригады колхоза имени Ленина.

После выхода на пенсию проживал в родном посёлке, где скончался в 1973 году.

 Награды
 Герой Социалистического Труда
 Орден Ленина
 Медаль «За боевые заслуги» (14.10.1945)

Ссылки 
 Колесников Сергей Борисович (1913—1978) — председатель колхоза им. XVII партсъезда Аларского района, Герой Социалистического труда (1948)